Janisławiec (kaszb. Jônisłòwc) – osada wsi Garczegorze w Polsce, położona w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska, w pobliżu linii kolejowej Lębork-Łeba i przy drodze wojewódzkiej nr . Wchodzi w skład sołectwa Garczegorze.

W latach 1975–1998 osada administracyjnie należała do województwa słupskiego.

Przypisy 

Garczegorze